Frisby ist der Name von:
 Frisby (Leicestershire), Ortschaft in Großbritannien
 Frisby on the Wreake, Melton, Leicestershire, England

Frisby ist der Familienname folgender Personen:
 David Frisby (1944–2010), britischer Soziologe
 Edgar Frisby (1837–1927), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch:
 Frisby Branch (Begriffsklärung)
 Frisbee (Begriffsklärung)